Ха́ртия (, от  «лист папируса; бумага»), в Средние века и Новое время — название некоторых документов публично-правового характера (конституций и др. актов), в которых нашли выражение требования политических прав социальных слоёв и классов. 

У древних римлян слово charta означало бумагу из папируса, а иногда и написанную на бумаге книгу. Различалось много сортов бумаги, например Charta Augusta, Charta Claudia, Ch. Livia и другие. В Древней Руси термин харатья, харотья служил названием некоторых документов, летописей (харатейные списки), а также дипломатических соглашений с другими государствами (Договоры Руси с Византией).

Хартия в международном праве — это правовой акт (международный договор — соглашение), заключенный в письменной форме.

Некоторые наиболее известные хартии

IX век 
 Хартия Алаона — хартия, составленная королём Западно-Франкского королевства Карлом II Лысым.

XIII век 
 Великая хартия вольностей — один из основополагающих конституционных актов Англии.

XIX век 
 Национальная школа хартий — французское государственное учреждение в сфере высшего образования.
 Народная хартия — политическая программа чартизма.

XX век 
 Олимпийская хартия (1894 год) — свод законов олимпийского движения. В ней говорится, что цель олимпийского движения заключается в содействии развития тех прекрасных физических и моральных качеств, которые приобретаются в соревнованиях на дружеских полях любительского спорта в объединении молодежи мира раз в четыре года на великом спортивном празднике, создавая тем самым международное доверие и добрую волю и способствуя созданию лучшего и более спокойного мира.
 Хартия труда — акт, изданный Большим фашистским советом в Италии 21 апреля 1927 года.
 Хартия Королевства Нидерланды — рамочная конституция для федеративного государства, объединяющего европейские Нидерланды, Арубу и Нидерландские Антильские острова.
 Хартия 77 — диссидентская политическая группировка Чехословакии.
 Хартия французского языка — основной языковой закон провинции Квебек (Канада).
 Хартия 97 — диссидентская политическая группировка и информационный сайт Беларуси.
 Хартия европейской безопасности — концепция безопасности мирового сообщества, ориентированная на XXI век.

XXI век 
 Хартия Глобального информационного общества — подписана 22 июля 2000 года лидерами стран «Большой восьмёрки».
 Хартия Европейского союза по правам человека.
 Хартия Земли — международная декларация основополагающих принципов и ценностей для создания справедливого, устойчивого и мирного глобального общества в XXI веке.
 Хартия-08 — манифест, подписанный представителями интеллигенции Китая в 2008 году.
 Энергетическая хартия представляет собой политическую декларацию намерения поощрять энергетическое сотрудничество между Востоком и Западом.

Примечания  

Юридические документы